Óscar Díaz puede referirse a:

 Óscar Díaz Asprilla, (1972-) futbolista colombiano; 
 Óscar Díaz González, (1984-), futbolista español; 
 Óscar Nadín Díaz, (1984-), futbolista paraguayo; 
 Óscar Alberto Díaz, (1985-), futbolista boliviano.